Ximena steht für:
 Ximena (Vorname), weiblicher Vorname
 Ximena (Guayaquil), Parroquia urbana und Stadtteil von Guayaquil in Ecuador